Mersey River ist der Name folgender Flüsse:

 Mersey River (Nova Scotia) in Kanada
 Mersey River (Bass-Straße) in Australien

Siehe auch:
 River Mersey, Fluss in Großbritannien